Kolumbia:
 González – miasto  

Meksyk:
 González – miejscowość

Urugwaj:
 González – miasto  

Osoby:
 Eiza González – meksykańska aktorka i piosenkarka
 Juan de Marcos González – kubański muzyk
 Rajmund Wincenty Vargas González – rzymskokatolicki męczennik
 Raúl González Blanco – hiszpański piłkarz
 Raúl González – kubański bokser
 Raúl González – meksykański lekkoatleta, chodziarz
 Raúl González Guzmán – wenezuelski piłkarz
 Raúl González Triana – wkubański trener piłkarski
 Rodolfo González – wenezuelski kierowca wyścigowy
 Rodolfo González – meksykański bokser